James Delaney (1953–), ex tennista statunitense, conosciuto anche come Jim Delaney.
James Delaney (1901-1987), politico statunitense.